Piedestal steht für:

 Piedestal, in der Architektur ein Postament von Säulen oder Statuen
 Piedestal (Gestell), ein Gestell mit schräg gestellten Beinen für Tiervorführungen im Zirkus 
 Piedestal (Arena), eine Arena für Vorführungen mit stufenweise ansteigenden Sitzreihen 
Siehe auch:
 Pedestal